Indivisible – nave della Marine nationale
 Indivisible – album dei Lungfish del 1997
 Indivisible – film del 2018 diretto da David G. Evans